|-
| 205901 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205902 - || || 9 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205903 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205904 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205905 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205906 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205907 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205908 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205909 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205910 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205911 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205912 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205913 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205914 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205915 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205916 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205917 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205918 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205919 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205920 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205921 - || || 14 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 205922 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205923 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205924 - || || 20 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205925 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205926 - || || 22 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205927 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205928 - || || 6 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205929 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205930 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205931 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205932 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205933 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205934 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205935 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205936 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205937 - || || 10 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205938 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205939 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205940 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205941 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205942 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205943 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205944 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205945 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205946 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205947 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205948 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205949 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205950 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205951 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205952 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205953 - || || 6 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205954 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205955 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205956 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205957 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205958 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205959 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205960 - || || 30 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205961 - || || 23 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205962 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205963 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205964 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205965 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205966 - || || 9 de juny de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 205967 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205968 - || || 3 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205969 - || || 14 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205970 - || || 6 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205971 - || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205972 - || || 10 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 205973 - || || 11 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 205974 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205975 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205976 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205977 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205978 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205979 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205980 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205981 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205982 - || || 13 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205983 - || || 13 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205984 - || || 13 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 205985 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205986 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205987 - || || 2 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205988 - || || 5 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205989 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205990 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205991 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205992 - || || 23 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205993 - || || 23 de juliol de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 205994 - || || 30 de juliol de 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 205995 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205996 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205997 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205998 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205999 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206000 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

5